CNT steht als Abkürzung für:

 carbon nanotube, siehe Kohlenstoffnanoröhre
 Fraunhofer-Center Nanoelektronische Technologien in Dresden
 Central Nuclear Trillo in Spanien, siehe Kernkraftwerk Trillo
 Columbia Non-Neutral Torus, ein kleiner Stellarator am Labor für Plasmaphysik der Columbia University
 Confederación Nacional del Trabajo in Spanien, eine anarchosyndikalistische Gewerkschaft
 Confédération nationale du travail in Frankreich, eine anarchosyndikalistische Gewerkschaft
 Convención Nacional de Trabajadores in Uruguay

cnt steht für:
 Tepetotutla-Chinantekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Chinantekischen in Mexiko

Abkürzung